Ženská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájkyně titulu Veronika Kuděrmetovová s Elise Mertensovou, nestartovaly společně, když Mertensová do turnaje nezasáhla. 

Dvacetiletou profesionální kariéru v Dubaji ukončila bývalá světová jednička ve čtyřhře Sania Mirzaová, která v páru s Madison Keysovou prohrála úvodní kolo. 

Vítězem se stal nenasazený pár Veronika Kuděrmetovová a Ljudmila Samsonovová, který ve finále zdolal tchajwanské sestry Chao-čching a Latishu Čanovy. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7 rozhodl až jednoznačný supertiebreak poměrem míčů [10–1]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly premiérovou společnou trofej, když před navázáním stabilní spolupráce v roce 2023 odehrály jen jednu čtyřhru. Kuděrmetovová obhájila výhru z předchozího ročníku a na okruhu WTA Tour vybojovala šestý deblový titul. Pro Samsonovovou to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2023